Список песен, которые достигли позиции номер один в официальном украинском недельном чарте музыкального портала Tophit.

Список синглов № 1

Примечания

См. также 
 2018 год в музыке

Списки синглов № 1 на Украине (TopHit)
Чарты TopHit 2018 года